Умма — сукупність усіх мусульман.
 Умма — жіноче ім'я.
 Умма — стародавнє місто-держава в Межиріччі.
 Умма — релігійна організація (Духовне управління мусульман України «Умма»).
 Умма — друкований орган ДУМУ «Умма».